Abu Dhabi Tour 2018 var den 4. udgave af cykelløbet Abu Dhabi Tour. Det emiratarabiske etapeløb var det tredje arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret mellem 21. og 25. februar 2018.  Den samlede vinder af løbet blev spanske Alejandro Valverde fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Jesper Hansen kørte for 
 Michael Mørkøv kørte for 
 Niklas Eg kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Sprintkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger
 Officielle hjemmeside

Abu Dhabi Tour
UCI World Tour 2018